Cet article énumère les effectifs de toutes les équipes participantes à la Ligue professionnelle masculine de hockey sur gazon 2020-2021. Les neuf équipes nationales étaient tenues d'enregistrer un effectif jusqu'à 32 joueurs.

Les âges et les sélections de chaque joueur sont mis à jour le 17 janvier 2020, le premier jour de l'édition.

Australie 
L'effectif suivant de l'Australie pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Colin Batch

Les joueurs suivants ont concouru en 2020, mais n'ont pas été inclus dans l'équipe nationale australienne 2021. Mise à jour le 7 mars 2020.

Les joueurs suivants ont été répertoriés pour concourir, mais n'ont participé à aucun match.

Belgique 
L'effectif suivant de la Belgique pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Shane Mcleod

Les joueurs suivants ont été répertoriés pour concourir, mais n'ont participé à aucun match.

Pays-Bas 
L'effectif suivant des Pays-Bas pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Max Caldas

Les joueurs suivants ont concouru en 2020, mais n'ont pas été inclus dans l'équipe nationale néerlandaise 2021. Mise à jour le 4 novembre 2020.

Grande-Bretagne 
L'effectif suivant de la Grande-Bretagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Danny Kerry

Les joueurs suivants ont concouru en 2020, mais n'ont pas été inclus dans l'équipe nationale britannique 2021. Mise à jour le  novembre 2020.

Les joueurs suivants ont été répertoriés pour concourir, mais n'ont participé à aucun match.

Argentine 
L'effectif suivant de l'Argentine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Mariano Ronconi

Allemagne 
L'effectif suivant de l'Allemagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Kais al Saadi

Espagne 
L'effectif suivant de l'Espagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Frédéric Soyez

Nouvelle-Zélande 
L'effectif suivant de la Nouvelle-Zélande pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Darren Smith

Inde 
L'effectif suivant de l'Inde pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Graham Reid

Références 

Ligue professionnelle de hockey sur gazon